In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ab 1975 zusammenhängend aufgelistet. Im ersten Teil befinden sich nach der Auflistung der Parteien und Wählergruppen die für Nordrhein-Westfalen ermittelten Gesamtergebnisse. Im zweiten Teil werden zunächst die kreisfreien Städte und anschließend die Kreise in alphabetischer Reihenfolge mit ihren Wahlergebnissen aufgeführt. Es werden nur die Parteien und Wählergruppen berücksichtigt, die bei der jeweiligen Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erreicht haben.

Die Ergebnisse des Jahres 1969 einschließlich der Neuwahlen 1970 und der Nachwahlen 1972 und 1973 wurden auf die neuen Gebietskörperschaften umgerechnet. Sie werden jeweils in der ersten Reihe angegeben.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 DVU: Deutsche Volksunion
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 ab 1994: Bündnis 90/Die Grünen
 in Bielefeld: 1984: Grüne/BLB
 in Bonn: 1979: AGL
 in Bottrop:
 1979: WG Grüne
 1984: GAL
 in Dortmund: 1979: BuL
 in Düsseldorf: 1979: ALDU
 in Essen: 1984: GAL
 in Hamm:
 1979: WG Grüne
 1984: GAL
 in Herne: 1984 bis 1994: WG Grüne
 in Köln: 1979: KA
 in Leverkusen: 1979: AGLL
 in Mülheim an der Ruhr: 1979: MH Grüne
 in Münster: 1979 bis 1989: GAL
 in Oberhausen:
 1979: Grüne/ALO
 1984 und 1989: BL/OD
 in Recklinghausen: 1979: GWG
 in Witten: 1979: GLBU
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 PBP: Pro-Bürger-Partei
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Peto: Peto – die junge Alternative
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro NRW
 REP: Republikaner
 SO!: Partei für Soziales und Oekologie
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 ABL: Aachener Bürgerliste
 AGL: Alternative und grüne Liste Bonn für Demokratie und Umweltschutz → Grüne
 AGLL: Alternative grüne Liste Leverkusen → Grüne
 AL: Alternative Liste
 ALDU: Alternative Liste Düsseldorf für Demokratie und Umweltschutz → Grüne
 ALH: Alternative Liste Herne für Arbeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie
 ALO: Alternative Liste Oberhausen → Grüne
 AUF: 2004 in Gelsenkirchen: AUF Gelsenkirchen
 BA: Bürger Allianz Bonn/Rhein-Sieg
 BBB: Bürger Bund Bonn
 BBG: Bonner Bürgergemeinschaft
 BF: Bürgerforum
 BfB: in Bielefeld: Bürgergemeinschaft für Bielefeld
 1989: BGfBI
 BfB: im Rheinisch-Bergischen Kreis: Bürger für Bürger → UWG/BfB
 BfBB: Bürger für Bergisch Gladbach und Bensberg
 BFF: Bündnis für Frieden und Fairness
 BFH: Freie Wähler – Bürger für Hagen
 BfHo: Bürger für Hohenlimburg
 BfS: Bürgergemeinschaft für Solingen
 BG: Bürgergemeinschaft
 BGfBI: Bürgergemeinschaft für Bielefeld → BfB
 BIG: Bürger Initiative Gelsenkirchen
 BL: Bürgerliste
 BLB: Bunte Liste Bielefeld
 BL/OD: Bunte Liste Oberhausener Demokraten → Grüne
 BuL: Bunte Liste → Grüne
 CKW: Christlich-Kommunale Wählergemeinschaft → CWG
 CWG: Kreis Höxter: Christliche Wählergemeinschaft → UWG/CWG
 CWG: Kreis Viersen: Christliche Wählergemeinschaft
 1970 bis 1979: CKW
 DB: Duisburger Bündnis
 DF: Deine Freunde
 DIP: Demokratische Initiative Paderborn
 dU: Die Unabhängigen
 EBB: Essener Bürger Bündnis
 FBI: Freie Bürgerinitiative
 FBL: Freie Bürgerliste
 FLW: Freie Liste Witten
 FW: Freie Wähler
 FW-BU: Bürger-Union Duisburg – Freie Wähler
 FW-EN: Freie Wähler Ennepe-Ruhr
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 FWGM: Freie Wählergemeinschaft im Mühlenkreis Minden-Lübbecke
 FWG/UWG: Freie Wählergemeinschaft/Unabhängige Wählergemeinschaft → UWG
 FWGWS: Freie Wählergemeinschaft Wilhelm Schiffer
 FW HF: Freie Wähler Kreis Herford
 FW HS: Freie Wähler Kreis Heinsberg
 FW Lage: Freie Wählergemeinschaft Lage → FW LIP
 FW LIP: Freie Wählergemeinschaft Lippe
 1999 und 2004: FW Lage
 FW RhE: Freie Wähler Rhein-Erft
 GA: Grüne Aktion
 GAL: Grüne Alternative Liste → Grüne
 GFL: Wählergemeinschaft Gemeinsam für Lünen
 GLBU: Grüne Liste für Basisdemokratie und Umweltschutz → Grüne
 GLU: Grüne Liste Umweltschutz
 Grüne/ALO: Grüne/Alternative Liste Oberhausen → Grüne
 Grüne/BLB: Grüne/Bunte Liste Bielefeld → Grüne
 GWG: Grüne Wählergemeinschaft Recklinghausen → Grüne
 HA FWG: Hagen Aktiv
 JUDU: Junges Duisburg
 JÜL: Jülichs Überparteiliche Liste
 KA: Kölner Alternative → Grüne
 KBR: Kommunalbündnis Recke
 KID: KIDitiative
 KK: Unabhängige Wählergemeinschaft Krefelder Kreis
 KWG: 2004 in Krefeld: Krefelder Wählergemeinschaft
 KWG: 1999 im Kreis Warendorf: Wählergemeinschaft Kreis Warendorf
 LEV: Leverkusener Projektgruppe für Anti-Extremismus, Republik, jugendliche Tugend, kommunale Entbürokratisierung und bürgerliche Initiative
 LiLO: Linke Liste Odenkirchen → Linke
 MBI: Mülheimer Bürger-Initiative
 MBV: Moerser Bürgervereinigung
 MH Grüne: Mülheimer Grüne → Grüne
 OP: Pro Opladen
 OWG-UWG: Opladener Wählergruppe – Unabhängige Wählergemeinschaft Leverkusen (Freie Wähler)
 Pro Köln: Bürgerbewegung pro Köln
 SBL/FW: Sauerländer Bürgerliste
 SGA: Solingen aktiv
 SGU: Sozial Gerecht Unabhängig (Soziale Gruppe Duisburg)
 SLB: 2004 und 2009 in Bochum: Soziale Liste Bochum
 SLB/FW: 2009 im Hochsauerlandkreis: Sauerländische Bürgerliste/Freie Wähler
 UBP: 2009 im Kreis Recklinghausen: Unabhängige Bürgerpartei
 UBP: 2009 in Recklinghausen: Unabhängige-Bürger-Partei
 UB-UWG: Unabhängige Bürgerpolitik – Unabhängige Wählergemeinschaft Kreis Heinsberg
 UWA: Unabhängige Wählergruppe Ahaus → UWG (des Kreises Borken)
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft, u. a. in Bochum (im jetzigen Stadtteil Wattenscheid gegründet)
 UWG: Städteregion Aachen: Unabhängige Wählergemeinschaft Regionalverband Aachen – Freie Wähler
 UWG: Kreis Borken: Unabhängige Wählergemeinschaft Kreis Borken
 1979: UWA
 UWG: Kreis Coesfeld: Unabhängige Wählergemeinschaft Kreis Coesfeld
 2009: VWG
 UWG: Rheinisch-Bergischer Kreis: Unabhängige Wählergemeinschaft → UWG/BfB
 UWG: Kreis Siegen(-Wittgenstein): Unabhängige Wählergemeinschaft
 1979: FWG/UWG
 UWG/BfB: Unabhängige Wählergemeinschaft – Bürger für Bürger:
 1994: BfB
 1999: UWG
 UWG/CWG: Unabhängige Wählergemeinschaft/Christliche Wählergemeinschaft
 im Kreis Höxter 1969/70: CWG
 UWGD (FW): Unabhängige Wählergemeinschaft für Düsseldorf (Freie Wähler)
 UWGE: Unabhängige und freie Bürgergemeinschaft im Erftkreis
 UWG-ME: Unabhängige Wählergemeinschaft des Kreises Mettmann
 bis 1994: WG ME
 UWG-MS: Unabhängige Wählergemeinschaft für Münster
 UWG NE: Unabhängige Wählergemeinschaft Rhein-Kreis Neuss
 UWKV: Unabhängige Wählergemeinschaft Kreis Viersen
 UWV: Unabhängige Wählervereinigung
 VWG: Vereinigte Wählergemeinschaft
 WFB: Wählergemeinschaft freidenkender Bürger
 WfW: Wählergemeinschaft für Wuppertal
 WG: Wählergemeinschaft, in zusammenfassenden Listen: zusammengefasste Ergebnisse aller Wählergruppen und -gemeinschaften
 WGBN: Wählergemeinschaft Bürgernähe
 WG Grüne: Wählergemeinschaft Grüne → Grüne
 WG ME: Wählergemeinschaft des Kreises Mettmann → UWG-ME
 WiR: Wählerbündnis in Remscheid
 WIR AUS MH: Wählerinitiative Ruhr – Alternativ-Unabhängig-Solidarisch Mülheim an der Ruhr
 WIR RE: Wählerbündnis im Kreis Recklinghausen
 WRW: Wählergemeinschaft Freies Rheydt und Wickrath

Wahltage und Wahlbeteiligung 

Außer diesen allgemeinen Wahltagen gab es noch Kommunalwahlen im Jahr 1976 anlässlich der gerichtlich vorgeschriebenen Änderungen im Nachgang zur kommunalen Gebietsreform.

Zudem fand am 26. August 2012 in Dortmund eine Wiederholungswahl statt.

Landesweite Ergebnisse 

Hinweis

In der Spalte WG werden die Ergebnisse aller Wählergemeinschaften bzw. Wählergruppen zusammengefasst. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Wählerstimmen in Prozent

Kreisfreie Städte und Kreise 

Übersicht

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Prozentuale Sitzverteilung

Kreisfreie Städte und Kreise 

Prozentuale Sitzverteilung

Fußnoten

Kreisfreie Städte 

Prozentuale Sitzverteilung

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: REP: 2,1 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 2,8 %

Kreise 

Prozentuale Sitzverteilung

Fußnote

Kreisangehörige Gemeinden 

Prozentuale Sitzverteilung

Sämtliche Gemeinden 

Prozentuale Sitzverteilung

Stadtbezirke 

Hinweis

Wahlen zu den Stadtbezirken gibt es erst seit 1979.

Prozentuale Sitzverteilung

Einzelergebnisse

Kreisfreie Städte 

Hinweis

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Aachen 

Hinweis

Die Stadt gehört seit dem 21. Oktober 2009 zur Städteregion Aachen.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Bielefeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Bochum 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Bonn 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Bottrop 

Hinweis

Wegen der Wiedererrichtung Gladbecks musste im Jahr 1976 der Stadtrat neu gewählt werden.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Dortmund 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Duisburg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Düsseldorf 

Hinweis

Wegen der Wiedererrichtung Monheims musste im Jahr 1976 der Stadtrat neu gewählt werden.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Essen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Gelsenkirchen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Hagen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Hamm 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Herne 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Köln 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Krefeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Leverkusen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Mönchengladbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Mülheim an der Ruhr 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Münster 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Oberhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Remscheid 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Solingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Wuppertal 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Städteregion 

Hinweis

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Städteregion Aachen 

Hinweis

Die Städteregion wurde am 21. Oktober 2009 aus der Stadt Aachen und den Gemeinden des Kreises Aachen, der zum gleichen Zeitpunkt aufgelöst wurde, neu gebildet. Hier befinden sich auch die Wahlergebnisse des Kreises Aachen ab 1975 (1972).

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreise 

Hinweis

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Kreis Aachen 

Hinweis

Der Kreis Aachen wurde am 21. Oktober 2009 aufgelöst. Seine Gemeinden wurden in die Städteregion Aachen eingegliedert. Die Ergebnisse der Kreistagswahlen ab 1975 befinden sich bei der neu gebildeten Städteregion Aachen.

Kreis Borken 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Coesfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Düren 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Ennepe-Ruhr-Kreis 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Euskirchen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Kreis Gütersloh 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Heinsberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Herford 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Hochsauerlandkreis 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Höxter 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Kleve 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Lippe 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Märkischer Kreis 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Mettmann 

Hinweis

Wegen der Wiedererrichtung Monheims und der Eingliederung in den Kreis Mettmann musste im Jahr 1976 der Kreistag neu gewählt werden.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Minden-Lübbecke 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Oberbergischer Kreis 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Olpe 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Kreis Paderborn 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Recklinghausen 

Hinweis

Wegen der Wiedererrichtung Gladbecks und der Eingliederung in den Kreis Recklinghausen musste im Jahr 1976 der Kreistag neu gewählt werden.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Rhein-Erft-Kreis 

Hinweise

Wegen der Wiedererrichtung Wesselings und der Eingliederung in den damaligen Erftkreis musste im Jahr 1976 der Kreistag neu gewählt werden.

Der Kreis erhielt mit Wirkung vom 1. November 2003 seinen jetzigen Namen.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Rheinisch-Bergischer Kreis 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Rhein-Kreis Neuss 

Hinweis

Der Kreis hieß bis zum 30. Juni 2003 Kreis Neuss.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Rhein-Sieg-Kreis 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Siegen-Wittgenstein 

Hinweis

Der Kreis hieß bis zum 31. Dezember 1983 Kreis Siegen.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Soest 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Steinfurt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Unna 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Kreis Viersen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Warendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreis Wesel 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Kreisangehörige Großstädte 

Hinweis

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Bergisch Gladbach 

Hinweis

Die Stadt wurde im Verlauf des Jahres 1977 zur Großstadt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Moers 

Hinweis

Die Stadt wurde am 1. Januar 1975 durch Eingemeindungen zur Großstadt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Neuss 

Hinweis

Die Stadt wurde am 1. Januar 1975 in den neuen Kreis Neuss eingegliedert.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Paderborn 

Hinweis

Die Stadt wurde am 1. Januar 1975 durch Eingemeindungen zur Großstadt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnote

Recklinghausen 

Hinweis

Die Stadt wurde am 1. Januar 1975 in den gleichnamigen Kreis eingegliedert.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Siegen 

Hinweis

Die Stadt wurde am 1. Januar 1975 durch Eingemeindungen zur Großstadt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Witten 

Hinweis

Die Stadt wurde am 1. Januar 1975 durch Eingemeindungen zur Großstadt. Gleichzeitig wurde sie in den Ennepe-Ruhr-Kreis eingegliedert. Im Verlauf des Jahres 2007 verlor sie den Großstadtstatus.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

Erfolgreichste Parteien in den kreisfreien Städten und Kreisen 

Hinweis

Die Partei, die relativ die meisten Stimmen bei der jeweiligen Wahl erhalten hat, wird aufgeführt, auch wenn eine andere Partei den Oberbürgermeister oder den Landrat stellt.

Tabelle

Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben

Kreisfreie Städte 

Hinweise

Der Stichtag ist jeweils der Wahltag.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem 1. Januar 1975 (mit Ausnahme des kurzzeitigen Sonderfalls Gladbeck) 23 kreisfreie Städte. Am 21. Oktober 2009 wurde die Städteregion Aachen neu gebildet. Zu ihr gehören die Stadt Aachen und die neun Gemeinden des bisherigen Kreises Aachen.

Wegen des Wegfalls der Fünf-Prozent-Klausel bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind ab 1999 Angaben zu Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben, was den Erfolg der kleineren Parteien und Wählergemeinschaften anbelangt, aussagekräftiger als Angaben zur Anwesenheit in den Stadträten.

Aufgeführt sind die Parteien, die in fünf oder mehr kreisfreien Städten mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben.

Tabelle

Fußnote

Kreise 

Hinweise

Der Stichtag ist jeweils der Wahltag.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem 1. Januar 1975 insgesamt 31 Kreise. Am 21. Oktober 2009 wurde die Städteregion Aachen neu gebildet. Zu ihr gehören die Stadt Aachen und die neun Gemeinden des bisherigen Kreises Aachen. Die Ergebnisse der Städteregion werden in der Liste mitberücksichtigt.

Wegen des Wegfalls der Fünf-Prozent-Klausel bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind ab 1999 Angaben zu Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben, was den Erfolg der kleineren Parteien und Wählergemeinschaften anbelangt aussagekräftiger als Angaben zur Anwesenheit in den Räten der Kreise.

Aufgeführt sind die Parteien, die in fünf oder mehr Kreisen mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben.

Tabelle

Gemeinden 

Hinweise

Der Stichtag ist jeweils der Wahltag.

In Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem 1. Juli 1976 insgesamt 396 Gemeinden. Wegen des Wegfalls der Fünf-Prozent-Klausel bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind ab 1999 Angaben zu Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben, was den Erfolg der kleineren Parteien und Wählergemeinschaften anbelangt aussagekräftiger als Angaben zur Anwesenheit in den Gemeinderäten.

Aufgeführt sind die Parteien, die in 50 oder mehr Gemeinden mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben.

Tabelle

Stadtbezirke 

Hinweise

Wahlen zu den Stadtbezirken in den kreisfreien Städten gibt es erst ab 1979. Der Stichtag ist jeweils der Wahltag.

In Nordrhein-Westfalen gab es seit 1979 zunächst 155 Stadtbezirke.

Die Änderung bei der Anzahl der Stadtbezirke sind auf die folgenden Ereignisse zurückzuführen:
 1999: Verringerung der Anzahl der Stadtbezirke in Remscheid von 6 auf 4 und in Solingen von 7 auf 5, somit insgesamt von 155 auf 151
 2009: Verringerung der Anzahl der Stadtbezirke in Mönchengladbach von 10 auf 4, somit insgesamt von 151 auf 145

Wegen des Wegfalls der Fünf-Prozent-Klausel bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind ab 1999 Angaben zu Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben, was den Erfolg der kleineren Parteien und Wählergemeinschaften anbelangt aussagekräftiger als Angaben zur Anwesenheit in den Bezirksvertretungen.

Aufgeführt sind die Parteien, die in 20 oder mehr Bezirksvertretungen mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben.

Tabelle

Fußnote

Die besten Wahlergebnisse in den kreisfreien Städten

CDU 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

SPD 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

FDP 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Grüne 

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

REP 

1989

Linke 

2009

2014

Andere Parteien 

Hinweis

Es wird nur das jeweils beste Wahlergebnis aufgelistet.

Tabelle

Wählergruppen 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Die besten Wahlergebnisse in den Kreisen

CDU 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

SPD 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

FDP 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Grüne 

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

REP 

1989

Linke 

2009

2014

Andere Parteien 

Hinweis

Es wird nur das jeweils beste Wahlergebnis aufgelistet.

Tabelle

Wählergruppen 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Die besten Wahlergebnisse in den kreisangehörigen Gemeinden

CDU 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

SPD 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

FDP 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Grüne 

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

REP 

1989

Linke 

2009

2014

Andere Parteien 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Wählergruppen 

1975

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

2014

Quellen 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 1999, PDF-Datei
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 1999, PDF-Datei
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Januar 2005, PDF-Datei
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2005, PDF-Datei
 2009: 
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, November 2009, PDF-Datei
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2010, PDF-Datei
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 2014, PDF-Datei
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 2014, PDF-Datei

Siehe auch 

 Ergebnisse der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen bis 1969/73
 Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 2004
 Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen 2009

Weblinks 
 Wahlprofil des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW

1975